Ommatosporella är ett släkte av svampar. Ommatosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ommatosporella